Esistono due comuni francesi con questo nome

Abancourt – Nord
Abancourt – Oise